Bupleurum compositum är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Bupleurum compositum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
compositum